Трудолю́бівка (до 1945 року — Кобек, )  — село Кіровського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.